Келдеруша () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Траян.
 Келдеруша () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Чернетешть.